Кавос — фамилия.

Известные носители:

 Кавос, Катерино Альбертович (Catterino Cavos, 1775(6)—1840) — русский композитор, дирижёр и вокальный педагог.
 Кавос, Альберт Катеринович (1800—1863) — архитектор; сын К. А. Кавоса.
 Кавос, Иван Катеринович (1805—1861) — режиссёр итальянской оперы, служил при Императорских театрах Петербурга; сын К. А. Кавоса.
 Кавос, Цезарь Альбертович (1824—1883) — архитектор, сын А. К. Кавоса
 Кавос Камилла Альбертовна — дочь А. К. Кавоса, мать А. Н. Бенуа.

Примечания